Лига конференций УЕФА 2022/23 — второй сезон Лиги конференций УЕФА () — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА, который будет проводиться с июля 2022 (начало квалификационного этапа) по июнь 2023 года (финал). Клубы смогут претендовать на участие в соревновании на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях.

Лига конференций — третий по уровню клубный турнир, проводимый под эгидой УЕФА, в котором принимают участие команды из, как минимум, 34 национальных ассоциаций.

Участники 
В розыгрыше Лиги конференций 2022/2023 годов примут участие 177 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА (все, кроме России, чьи клубы были отстранены от участия в еврокубках этого сезона). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА:

 Ассоциации с рангом 1—5 заявляют по 1 команде
 Ассоциации с рангом 6—17 (кроме России) и 51-55 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 18—50 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 3 команды
 Лихтенштейн заявляет 1 команду
 18 команд, выбывших на разных стадиях розыгрыша Лиги чемпионов 2022/2023
 25 команд, выбывших на разных стадиях розыгрыша Лиги Европы 2022/2023

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и, соответственно, распределение мест в Лиге конференций УЕФА 2022/2023 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2016/2017 до сезона 2020/2021 включительно.

Примечания

В связи с отстранением клубов России от участия в еврокубках сезона 2022/23, а также в связи с тем, что некоторые клубы, которым было положено выступать в Лиге конференций, квалифицировались в Лигу Европы 2022/2023, в распределение команд были внесены следующие изменения:
 Обладатели Кубков ассоциаций 16 (Сербия) и 17 (Чехия) попадают в Лигу Европы вместо третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
 Обладатели Кубков ассоциаций 18-20 (Хорватия, Швейцария и Греция) стартуют с третьего квалификационного раунда вместо второго.
 Обладатели Кубков ассоциаций 30-41 (Польша, Словения, Словакия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Босния и Герцеговина, Ирландия, Северная Македония, Армения, Латвия и Албания) стартуют со второго квалификационного раунда вместо первого.

Распределение команд по этапам 

В связи с отстранением российских клубов от турниров УЕФА и ФИФА 28 февраля из-за санкций, связанных со вторжением России на Украину, в систему распределения команд внесены изменения:

 Каждая ассоциация после России поднимается в таблице распределения команд по квалификационным этапам.

Команды 
Метки в скобках показывают способ квалификации каждой команды на место своего стартового раунда:
 ОК: Обладатель Кубка
 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е и т. д.: Место в национальном чемпионате в предыдущем сезоне
 КЛ: Обладатель Кубка лиги
 РС: Победитель регулярного сезона
 ПО: Победитель плей-офф за место в Лиге конференций
 ЛЧ: Перешедшие из Лиги чемпионов команды
 1КР: Проигравшие в первом отборочном раунде
 ПР: Проигравшие в предварительном отборочном раунде (Ф: финал; ПФ: полуфинал)
 ЛЕ: Перешедшие из Лиги Европы команды
 ГР: Занявшие третье место на групповом этапе
 ПО: Проигравшие в отборочном раунде плей-офф
 3КР ЧП/ППЛ: Проигравшие в третьем отборочном раунде (Путь чемпионов/представителей лиг)

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Жеребьёвка группового этапа состоялась 26 августа 2022 года. 32 команды были разделены на восемь групп по четыре в каждой. Для самой жеребьёвки команды распределили на четыре корзины, по восемь команд в каждой, в соответствии с позицией в таблице коэффициентов УЕФА на 2022 год с учётом того, что команды из одной страны и команды из Сербии и Косово по политическим причинам не могут играть в одной группе.

Всего на групповом этапе представлены 28 национальных футбольных ассоциаций, при этом 9 клубов являются чемпионами своих стран.

Корзина 1
 Вильярреал 78.000
 Базель 55.000
 Славия 52.000
 АЗ 28.500
 Гент 27.500
 Истанбул Башакшехир '25.000 Партизан 24.500 Вест Хэм Юнайтед 21.328Корзина 2
 ЧФР 19.500 Молде 19.000 ФКСБ 17.500 Фиорентина 15.380 Кёльн 15.042 Хапоэль 14.000 Аполлон 14.000 Слован 13.000Корзина 3
 Ницца 12.016 Андерлехт 11.500 Жальгирис 8.000 Аустрия 7.770 Харт оф Мидлотиан 7.380 Шемрок Роверс 7.000 Сивасспор 6.500 Вадуц 6.500Корзина 4
 Днепр-1 6.360 Лех 6.000 Словацко 5.560 Силькеборг 5.435 Юргорден 4.575 Пюник 4.250 РФШ 4.000 Балкани 1.633''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Квалифицировавшиеся команды

Из Лиги конференций

Из Лиги Европы

Раунд плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Европейский футбол в сезоне 2022/2023
Сезоны Лиги конференций УЕФА